Пунгаранчо има више значења:

 Пунгаранчо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пунгаранчо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пунгаранчо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику